Tour de l’Europe steht für:

 Tour de l’Europe (Mulhouse), ein Hochhaus („Europaturm“) in Mulhouse, Frankreich
 ein Album (1987) der Sängerin Mireille Mathieu